Пономарёвский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Пономарёво.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 563 человека, в том числе 277 мужчин и 286 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Западный (посёлок) — 
 Пономарёво (село, административный центр) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Калманского района
Сельские поселения Алтайского края